Les Jeunes de Saint-Augustin Bordeaux Volley-Ball est un club français de volley-ball, fondé en 1961. C'est une section du club omnisports des Jeunes de Saint-Augustin, basé à Bordeaux. Les JSA Bordeaux Volley  évoluent en Championnat de France de Nationale 3 de volley-ball masculin et en Championnat de France de Nationale 3 de volley-ball féminin.

Historique 
1961 : fondation du club
2001 : dépôt de bilan du club alors en Pro A (premier niveau national) ; refondation du club et nouveau départ en Régionale 2 (septième niveau national)

Palmarès 
Championnat de France
Finaliste : 1991
Coupe de France (1)
 Vainqueur : 1990
Coupe d'Europe (1)
  : 1989

Entraîneurs 
 2007-2009 :  Marc Francastel

Effectifs de l'équipe masculine

Saison 2013-2014 
 Kévin Bourhis
 Erwan Jean-Louis
 Vincent Lombard
 Rémi Simian
 Thomas Bunuel
 Thibault Salviat
 Nicolas Palomino
 Jean Abadie
 Clément Bourguignon
 Robin Imar
 Mathieu Rauzet

Saison 2012-2013 
 Thomas Bunel
 Geoffrey Mano
 Ali Moussavi far Seyed 
 Queste Jean-Baptiste 
 Damien Giannorsi
 Anthony Herfurth
 Pierre Boulet
 Vincent Lombard
 Etienne Marcovich
 Thomas Cassany
 Matthieu Perrot
 Matthieu Dekeukelaire
 Yoann Chabbert
Entraineur : Joël Pujols

Saison 2000-2001 
Entraîneur : Jean-Marc Biasio  ; entraîneur-adjoint : Manuel Bastard

Saison 1999-2000 
Entraîneur : Marc Francastel

Saison 1998-1999 
Entraîneur : Marc Francastel 

Saison 1994-1995

Entraîneur : Marc Francastel

Saison 1991-1992 
Entraîneur : Marc Francastel

Saison 1989-1990 
Entraîneur : Todor Piperkov  puis Marc Francastel

Saison 1988-1989 
Entraîneur : Charles Marcovich ; entraîneur-adjoint : Marc Francastel

Saison 1987-1988 
Entraîneur : Marek Karbarz

Saison 1984-1985 
Entraîneur : Charles Marcovich

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
  /  Site officiel du club
  Site officiel du club omnisports

Bordeaux
Club sportif à Bordeaux
Club sportif fondé en 1961
Club sportif fondé en 2001
Bordeaux